Штајнфелд може бити:

 Штајнфелд (Шлесвиг), општина у округу Шлезвиг-Фленсбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Штајнфелд (Олденбург), општина у округу Фехта, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Штајнфелд (Мекленбург), општина у округу Бад Доберан, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Штајнфелд (Доња Франконија), општина у округу Мајн-Шпесарт, у њемачкој покрајини Баварска.
 Штајнфелд (Палатинат), општина у округу Зидлихе Вајнштрасе, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.

Партнерски градови